Furube ist der Familienname folgender Personen:

 Kenta Furube (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Yoshinori Furube (* 1970), japanischer Fußballspieler